Бейгельман — еврейская фамилия.

 Бейгельман, Арон Давидович (Арон Давыдович; 1917—?) — еврейский советский прозаик, писал на идише.
 Бейгельман, Давид (Dawid Bajgelman, 1897—1944) — польский еврейский композитор, дирижёр, аранжировщик; убит в Освенциме.
 Бейгельман, Клара (1920—2014) — американская эстрадная певица.
 Бейгельман, Лазарь Абрамович (род. 1930) — дирижёр, педагог.

Также 
 Сёстры Бейгельман — эстрадный дуэт.